One Minute () — многозначное понятие.

 One Minute — песня американского хип-хоп исполнителя XXXTentacion с его третьего студийного альбома Skins (2018).
 One Minute — второй сингл американской певицы Келли Кларксон с её третьего студийного альбома My December, изданный только в Австралии.

См. также 

 One Hot Minute